

Acronimi 
TGO – orbiter marziano dell'Agenzia Spaziale Europea
 Tradizione giuridica occidentale (vedi "Diritto e Rivoluzione" di Harold J. Berman)
Thermally grown oxide(s) - vedi thermal barrier coating.

Codici 
 tgo – codice ISO 639-3 della lingua sudest